Europamästerskapet i landhockey för damer 2015 var den tolfte upplagan av Europamästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i London, England i  Storbritannien och vanns av England.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Grupp C (nedflyttning)
Resultaten från gruppspelet är skrivit i kursiv stil.

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Italien och Polen flyttades ner och ersattes av Irland och Tjeckien till EM 2017.

Källor
Todor66.com. Arkiverad 15 december 2017.

2015
2015 i Storbritannien
Sportåret 2015
Internationella sportevenemang i London
Landhockey i Storbritannien
London under 2000-talet